Himmelreich steht für:

 Reich Gottes, in der Sprache der Evangelien

Himmelreich ist der Name folgender geografischer Objekte:

Orte in Deutschland:
 Himmelreich (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Himmelreich (Barlt), Ortsteil der Gemeinde Barlt, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Himmelreich (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Himmelreich (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), Ortsteil der Gemeinden Buchenbach und Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Himmelreich (Bühlertann), Einzelhof der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Himmelreich (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Himmelreich (Dachau), Stadtteil von Dachau, Bayern
 Himmelreich (Hannover), ein so nicht mehr vorhandener Platz in Hannover
 Himmelreich (Jena), einen Teil bzw. Wohnsiedlung im Ortsteil Zwätzen der kreisfreien Stadt Jena, Thüringen
 Himmelreich (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Himmelreich (Neuler), Ortsteil der Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Himmelreich (Neustadt am Rübenberge), Stadtteil von Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen
 Himmelreich (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Himmelreich (Schaching), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Schaching (Deggendorf), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Himmelreich (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Himmelreich (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Himmelreich (Wald), Einzelhof in der Teilgemarkung Wald der Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Himmelreich (Wilhelmshaven), Stadtteil von Wilhelmshaven, Niedersachsen, siehe Himmelreich/Coldewei

Orte in Österreich:
 Himmelreich (Gemeinde Moorbad Harbach), Ortsteil von Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Himmelreich (Gemeinde Aistersheim), Ortschaft von Aistersheim, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Himmelreich (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Himmelreich (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft von Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Himmelreich (Gemeinden Salzburg, Wals-Siezenheim), Ortschaft von Wals-Siezenheim, Bezirk Salzburg-Umgebung und Gebiet im Stadtteil Maxglan West, Stadt Salzburg
 Himmelreich (Gemeinde Raaba-Grambach), Rotte bei Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Himmelreich (Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad), Ansiedlung bei Haselsdorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Himmelreich (Gemeinde Werndorf), Ansiedlung bei Werndorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Ort in Tschechien:
 Nebesa, Ortsteil der Stadt Aš, Okres Cheb, Tschechien

Berge und Erhebungen:
 Himmelreich (Schladminger Tauern) (2500 m), Berg in den Schladminger Tauern
 Himmelreich (Ennstaler Alpen) (1369 m), im Gesäuse, Steiermark
 Himmelreich (Mürztal), Berggegend bei St. Lorenzen im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, mit Himmelreichkogel/Hocheck (1324 m) und Messkapelle Schmerzhafte Mutter (1221 m)
 Himmelreich (Gschwandt) (768 m), Berg in Oberösterreich
 Himmelreich (Schwäbische Alb) (698 m), Berg am Albtrauf bei Bargau, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; mit Wanderheim
 Himmelreich (Burgberg-Vorhöhen und Speltachbucht) (480,8 m), Schilfsandsteinhöcker bei Spaichbühl, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Himmelreich (Marktheidenfelder Platte) (345 m), Talssporn auf der Marktheidenfelder Platte bei Kembach, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg auf der Grenze zu Markt Neunbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern 
 Himmelreich (Spessart) (234 m), Umlaufberg der Mainschleife bei Urphar, bei Kreuzwertheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern

sowie:
 Himmelreich (Jagst), Benennung eines rechten Seitenbachs zur Jagst vor Eberbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Himmelreich (Tännichtgrundbach), Tal im Oberlauf des Tännichtgrundbaches an der Grenze zwischen Dresden und Klipphausen
 Himmelreich, Weinlage in der Gemeinde Zeltingen-Rachtig, Rheinland-Pfalz, siehe Zeltingen-Rachtig #Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Himmelreich (Supermarktkette), eine Supermarktkette
 Naturschutzgebiet Im Himmelreich, Hochsauerlandkreis
 Himmelreich (Naturschutzgebiet), Vogtlandkreis, Sachsen
 ein Vorwerk in Ebenheit (Struppen), Gemeinde Struppen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Himmelreich ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Himmelreich, Unternehmer
 Alfons Himmelreich (1904–1993), israelischer Fotograf deutscher Herkunft
 Fritz-Heinz Himmelreich (1930–2020), deutscher Verbandsfunktionär
 Jörg Himmelreich (* 1959), deutscher Politikwissenschaftler und Journalist
 Laura Himmelreich (* 1983), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Deggendorfer Himmelreich
 Im Himmelreich
 Himmelreich und Höllental
 Neuhimmelreich
 Schlesisches Himmelreich